Musculus rhomboideus („rautenförmiger Muskel“) ist die Bezeichnung für
Musculus rhomboideus major, in der Tieranatomie Musculus rhomboideus thoracis
Musculus rhomboideus minor, in der Tieranatomie Musculus rhomboideus cervicis und Musculus rhomboideus capitis